Exposé bezeichnet:
 in der Architektur eine Bauprojektdarstellung, siehe Exposé (Immobilien)
 in der Literatur einen Entwurf, siehe Exposé (Literatur)
 im Film den Grundriss der Handlung, siehe Drehbuch#Drehbuchentwicklung
 im Umfeld des Betriebssystems macOS eine Funktion zur Fensteranordnung, siehe Mission Control (Apple)
 in der Wissenschaft schriftliche Darstellung der Planung einer Forschungsarbeit, siehe Exposé (Wissenschaft)
 eine US-amerikanische Gesangsgruppe, siehe Exposé (Band)
 einen britischen Film (1976), siehe Exposé (Film)

Siehe auch:

 Szenario